Крути́цкая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Крутицкая улица — улица в Иванове.
 Крутицкая улица — улица в Москве.